Abstellanlage bezeichnet

 eine Fahrradabstellanlage
 eine Gleisanlage zur Abstellung von Schienenfahrzeugen:
 Abstellgleis
 Abstellbahnhof